Cesaro und Cesàro ist der Nachname folgender Personen:
 Ernesto Cesàro (1859–1906), italienischer Mathematiker, nach dem das Cesaro-Mittel und der Satz von Stolz-Cesaro benannt sind
 Giuseppe Raimondo Pio Cesàro (1849–1939), Professor der Mineralogie und Kristallographie an der Universität Lüttich
 Ingo Cesaro (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Roberto Cesaro (* 1986), italienischer Straßenradrennfahrer

Cesaro ist der Ringname folgender Personen:
 Claudio Castagnoli (* 1980), Schweizer Wrestler, siehe Cesaro (Wrestler)

Cesarò steht für:
 Cesarò, Gemeinde in der Provinz Messina in der Region Sizilien, Italien